Juan Pardo puede referirse a:

 Juan Pardo de Tavera (1472-1545), religioso español - obispo y arzobispo de varias diócesis;
 Juan Pardo (s. XVI), explorador y conquistador español;

 Juan Pardo (1942-), cantante y compositor español.